Bojan Krivec – cestista sloveno
 Ekaterina Krivec – pallavolista russa
 Francesco Krivec – fotografo italiano